Bortkewitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Ladislaus von Bortkewitsch (1868–1931), russische Ökonom und Statistiker
 Senon Janowitsch Bortkewitsch (1937–2010), sowjetischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Bortkiewicz